a:

 W
 Wa.

s:

Enlaces externos